Андерс Блег Кристиансен (; ) — датский футболист, полузащитник клуба «Мальмё» и сборной Дании. Полуфиналист чемпионата Европы 2020 года.

Клубная карьера 
Кристиансен — воспитанник клуба «Люнгбю». В 2008 году он дебютировал за команду в Первом дивизионе Дании. В 2010 году Андерс помог клубу выйти в элиту. 19 июля 2010 года в матче против «Ольборга» он дебютировал в датской Суперлиге. Летом 2012 года Кристиансен перешёл в «Норшелланн». 29 июля в матче против «Орхуса» он дебютировал за новый клуб. 2 декабря в поединке против «Брондбю» Андерс забил свой первый гол за «Норшелланн». В своём дебютном сезоне он помог клубу заянть второе место в чемпионате.

В начале 2015 года Кристиансен перешёл в итальянский «Кьево». 1 февраля в матче против «Наполи» он дебютировал в итальянской Серии A.

В начале 2016 года в поисках игровой практики Андерс присоединился к шведскому «Мальмё». 2 апреля в матче против «Норрчёпинга» он дебютировал в Аллсвенскан лиге. В этом же поединке Кристиансен забил свой первый гол за «Норрчёпинг». В своём дебютном сезоне он стал чемпионом Швеции, а спустя год повторил успех. В 2017 году Андерс был признан наиболее ценным игроком чемпионата и его лучшим полузащитником. В начале 2018 года Кристиансен перешёл в бельгийский «Гент». Сумма трансфера составила 3 млн евро.

Международная карьера 
31 января 2013 года в товарищеском матче против сборной Мексики Кристиансен дебютировал за сборную Дании.

Достижения 
 «Мальмё»
  Чемпионат Швеции по футболу — 2016
  Чемпионат Швеции по футболу — 2017

Примечания

Ссылки 
 Профиль на sports.ru
 Malmö FF profile 

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «Мальмё»
Игроки ФК «Кьево»
Игроки ФК «Гент»
Игроки ФК «Норшелланн»
Игроки ФК «Люнгбю»